

Села:
 Догмарівка — Херсонська область, Генічеський район, Генічеська міська громада
 Догмарівка — Херсонська область, Генічеський район, Нижньосірогозька селищна громада